Le Tronquay puede referirse a: 

 Le Tronquay, comuna francesa situada en Calvados.
 Le Tronquay, comuna francesa situada en Eure.